USS Hopkins — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Ізека Гопкінса ()

 USS Hopkins (DD-6) — есмінець ВМС США типу «Бейнбрідж». На службі протягом 1903-1919 років, після чого зданий на злам.
 USS Hopkins (SP-3294) — патрульний корабель, на службі ВМС США протягом 1918-1920 років, після чого повернений попередньому власнику. 
 USS Hopkins (DD-249) — есмінець ВМС США типу «Клемсон». На службі протягом 1921-1946 років, після чого зданий на злам.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни